Estadio Olímpico en espagnol ou Estádio Olímpico en portugais (en français : stade olympique) peut désigner :

Toponyme 

 Estadio Olímpico (Caracas), à Caracas au Venezuela
 Estadio Olímpico Atahualpa, à Quito, en Équateur
 Estadio Olímpico Metropolitano, à San Pedro Sula, au Honduras
 Estadio Mario Alberto Kempes, anciennement Estadio Olímpico Chateau Carreras, à Córdoba, en Argentine
 Stade olympique du Pará, à Belém, au Brésil
 Estadio Olímpico de la UACH, à Chihuahua, au Mexique
 Estadio José Antonio Anzoátegui, anciennement Estadio Olímpico Luis Ramos, à Puerto La Cruz, au Venezuela
 Estadio olímpico Jesús Bermúdez, à Oruro, en Bolivie
 Estadio Olímpico Sección 24, à Salamanca, au Mexique
 Stade olympique universitaire (Mexico), à Ciudad Universitaria à Mexico, au Mexique
 Estadio Olímpico Benito Juárez, à Ciudad Juárez, à Mexique
 Estadio Olímpico Pascual Guerrero, à Cali, en Colombie
 Stade olympique de Séville, à Séville en Espagne
 Estadio Olímpico Patria, à Sucre, en Bolivie
 Stade olympique Lluís-Companys, à Barcelone, en Espagne
 Stade olympique João-Havelange, à Rio de Janeiro, au Brésil
 , à Montevideo, en Uruguay

Voir aussi